Tsamay (auch: Tsamai, Tsemai, Tsemay) bezeichnet:

 eine Ethnie in Äthiopien, siehe Tsamay (Ethnie)
 deren ostkuschitische Sprache, siehe Tsamay (Sprache).